BGH steht als Abkürzung für:
 Bundesgerichtshof, den obersten deutschen Gerichtshof für Zivil- und Strafsachen
 Bundesgerichtshof (Österreich), das höchste Gericht Österreichs von 1934 bis 1938
 BH Air, eine bulgarische Fluggesellschaft (ICAO-Code); der Passagieren geläufigere IATA-Code ist 8H
 Bovine growth hormone, eine englische Alternativbezeichnung für bovine somatotropin, zu deutsch Rinder-Somatotropin
 BGH Edelstahl Freital, ein mittelständisches sächsisches Unternehmen der Stahlindustrie

BgH steht als Abkürzung für:

 Besonders gesicherter Haftraum, siehe Gefängniszelle#Verschiedene Zellen

Siehe auch:

Abkürzung